Atta-hamiti-Inšušinak ist der Name folgender elamitischer Könige:
 Atta-hamiti-Inšušinak I.
 Atta-hamiti-Inšušinak II.